Dvouhra juniorek Australian Open 2017 probíhala ve druhé polovině ledna 2017. Do singlové soutěže melbournského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráček, splňujících kritéria juniorské kategorie. Obhájkyní titulu byla 18letá Běloruska Věra Lapková, která již nebyla věkově způsobilá ke startu.

Vítězkou se stala 14letá jedenáctá nasazená Ukrajinka Marta Kosťuková, jež ve finále zdolala 17letou švýcarskou turnajovou jedničku Rebeku Masarovou po třísetovém průběhu 7–5, 1–6 a 6–4. Připsala si tak premiérový grandslamový titul kariéry a do juniorského kombinovaného žebříčku ITF získala 375 bodů. Stala se tak první ukrajinskou vítězkou soutěže a nejmladší od Mirjany Lučićové Baroniové, která vyhrála v roce 1997 také jako 14letá.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2017
Juniorský tenis v roce 2017